Леонтій () — чоловіче ім'я, у перекладі з грецької мови означає левиний, від грецького леон — лев. Від нього пішли прізвища Леонтьєв, Леонтенко, Леонтюк, Леонтович та Леонтовський.

Відомі носії

 Леонтій (митрополит Київський)
 Леонтій Печерський
 Леонтій (візантійський імператор)

Чоловічі імена грецького походження